Central Valley steht für:

 California Central Valley, siehe Kalifornisches Längstal

Central Valley ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Central Valley (New York)
 Central Valley (Utah)
 Central Valley (Washington)